Pasirian kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pasirian, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pasirian, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar